Agnese Farnese (* um 1450 in Rom; † 8. Oktober 1509 in Siena) war eine italienische Adlige, bei der die Interessen zweier großer Familien zusammenkamen.

Biografie

Herkunft der Familie 
Agnese Farnese gehörte zu einer alten und berühmten römischen Familie. Sie wurde wahrscheinlich um die Mitte des 15. Jahrhunderts als Tochter von Gabriele Francesco di Ranuccio und Isabella di Aldobrandino Orsini, Tochter des Grafen von Pitigliano, geboren. Ihre Familie begann seit Beginn des 14. Jahrhunderts, ein komplexes Netzwerk von Ehebündnissen mit den mächtigsten Familien der damaligen Zeit aufzubauen, einschließlich den Salimbeni von Siena und den Monaldeschi von Orvieto. In diesem Umfeld gewann Agnese in ihrer Jugend die Überzeugung, es sei unerlässlich und vorrangig Freunde und Verwandte zu haben, die ausschließlich dem Adel angehören.

Unter den Ehepartnern der Onkel ihres Vaters waren Mitglieder der Familien Anguillara, Colonna, Malatesta, Sforza, Savelli und der Caetani, die in ihren Familien auf Kommandanten, Päpste und Staatsoberhäupter zählen konnten. Ihr Bruder Ranuccio war mit Ippolita verheiratet, Tochter der mächtigen Familien der Pallavicini und der Malaspina.

Darüber hinaus wurde ihr Cousin Alessandro später Papst Paul III.

Ehe mit Andrea Piccolomini Todeschini 
Auch Agnese entkam nicht den Regeln dieser Familienpolitik, die für sie eine wichtige Hochzeit beschloss. Im Januar 1475 heiratete sie Andrea Piccolomini Todeschini, einen Sohn von Laudomia Piccolomini, Schwester von Pius II., und Bruder von Francesco, dem späteren Papst Pius III. Mit dieser Vereinigung beabsichtigte die Familie Farnese das alte Bündnis mit der Republik Siena wiederherzustellen, das die anhaltenden Streitigkeiten mit den Orsini, ihren engen Verwandten, geschwächt hatte. Zu diesem Zweck waren die Piccolomini, damals eine der einflussreichsten und reichsten Familien Sienas, die beste Wahl.

Andrea hatte von seinem Onkel Pius II. die Herrschaft über die Inseln Giglio und Castiglione della Pescaia erhalten, deren Einnahmen seine solide Finanzlage weiter erhöhten, die ohnehin zu den blühendsten in Siena gehörten.

Er war ein Mann mit einem sanften Charakter. Zusammen mit seinem Bruder Francesco, dem Erzbischof von Siena, genossen sie ein großes Ansehen, was ihm erlaubte, eine überparteiliche Position einzunehmen und als Moderator in den blutigen Auseinandersetzungen zu fungieren, die die Republik erschütterten, während die anderen Brüder Giacomo und Antonio weit weg von der Stadt lebten und mit der Verwaltung ihrer Lehen befasst waren.

Agnese war, wie aus ihrer Korrespondenz hervorgeht, eine kultivierte und vornehme Frau, die sich mit aller Liebe dem Wachstum ihrer vielen Kinder widmete. Der zurückhaltende Charakter des Mannes, der sich hauptsächlich der Literatur widmete, und seine Rolle als Friedensstifter in Stadtstreitigkeiten ließen ihr viel Raum in der Verwaltung des Hauses und in der Ausbildung ihrer Kinder. Sigismondo Tizio, ein Priester und Humanist, der gerade in Siena angekommen war, wurde zum Privatlehrer erwählt und wurde lange Zeit Teil der Familie.

Die wenigen Nachrichten über die erste Zeit ihres Ehelebens erlauben keine Aussage über ihre Lebensweise und die Beziehungen, die sie zur sienesischen Gesellschaft hatten. Zweifellos wechselten sich unbeschwerte Perioden, in denen mit der Familie von Schwager Giacomo, auf ihrem Besitz von Castel Rosi bei Buonconvento oder in den Marken, lange Ferien verbracht wurden, mit turbulenten Perioden ab, die mit den Missgeschicken der Stadt verbunden waren.

Um der Pest im Jahr 1486 zu entgehen, musste sie mit den Söhnen und dem vertrauten Lehrer die Stadt eilig verlassen. Wegen der Rückkehr der Vertriebenen im Jahr 1487 mussten, in Erwartung von Unruhen in der Stadt, Andrea und sein Bruder Francesco in Castel Rosi Zuflucht suchen. Um das Schlimmste zu vermeiden, floh Agnese ihrerseits mit ihren Kindern in die Abbazia di Torri bei Sovicille. Dann wieder 1494, mit dem Einzug Karls VIII. in Siena, musste sie sich in der Basilica dell’Osservanza verstecken, während Andrea ihre wertvollsten Sachen in die Rocca di Crevole bei Murlo brachte, um Plünderungen zu verhindern.

Agnese lebte mit ihren Kindern in Zeiten großer Unruhe. Hinzu kam eine Episode mit dem Freund ihrer Tochter Montanina, Sallustio Bandini, der, als die Rocca di Crevole in die Hände der Franzosen fiel, in einem Brief versuchte einen Teil der Schätze von Andrea für sich zu sichern. Diese Episode konnte nie vollständig geklärt werden, förderte aber nicht Agneses Vertrauen gegenüber dem Adel Sienas.

Die letzten Jahre der Ehe 
1503 begann das letzte Kapitel ihres Lebens. Der Aufstieg Francescos auf den päpstlichen Thron und sein plötzlicher Tod machten den Unterschied zwischen ihrer Sichtweise auf die Familie und der der Piccolomini deutlich. Tizio betont in seinen Historiae Senenses den Unterschied zwischen dem Charakter ihrer Familienmitglieder und ihrem eigenen, sodass alles, was ihren Lieben nützen könnte, von entscheidender Bedeutung war, und „... ähnelte nicht dem ihres Mannes Andrea, dem würdigen Bruder von Pius III....“

Agnese beklagte sich insbesondere darüber, dass Pius III., der ihrem Sohn Johannes das Amt des Erzbischofs von Siena überließ, ihn bei dieser Gelegenheit nicht in den Rang eines Kardinals erhoben hatte, wie es für die Inhaber dieses Stuhles üblich war. Erst fünfzehn Jahre später geschah dies nach einer Intervention von Papst Leo X. Dieses Versäumnis ihres Schwagers beeinträchtigte die Karriere seines Neffen erheblich.

1503 veränderte eine weitere Episode das Leben der Familie. In den vergangenen Jahren befand sich Pandolfo Petrucci im Exil. Er wandte sich an die große Autorität, die Andrea gegenüber den Bürgern genoss, und beteiligte ihn an seinen Plänen, um seine Rückkehr nach Siena zu erleichtern. Während Andrea an einer Befriedung der verschiedenen Fraktionen arbeitete, kehrte Petrucci im März dieses Jahres, begleitet von Bewaffneten, im Triumph nach Siena zurück, zur tiefen Enttäuschung Andrea Piccolominis. Nachdem er das öffentliche Leben verlassen hatte, zog er sich auf dem Land zurück, brach alle Beziehungen zu Petrucci ab und beauftragte seine Frau mit den Aufgaben, die für die Leitung einer großen Familie notwendig sind.

Funktion als Familienoberhaupt 
Agnese Farnese nutzte besonders ihre Kompetenz und Kraft, um die Rolle des Familienoberhauptes auszufüllen, ein Vorrecht, das in der Renaissance nur wenigen Frauen vorbehalten war. Als ihr Mann 1505 unter nie geklärten Umständen und unter dem Verdacht eines Giftmordes starb, übernahm sie vollständig diese Rolle.

Sie verwaltete eines der größten Güter der damaligen Zeit. Dies geht aus dem alliramento (Steueraufzeichnung) mit ihren drei Söhnen hervor, welche die höchsten waren, die es je in der Republik gegeben hat. Sie verwaltete alle Finanztransaktionen, die zu einem großen Vermögen gehörten, bestehend aus dem Einkommen der Lehen von Castiglione della Pescaia und der Insel Giglio, verbunden mit Zahlungen für die vielen von ihrem Mann initiierten Arbeiten, wie der Palazzo Piccolomini in Siena, Pinturicchios Freskenzyklus in der Piccolomini-Bibliothek im Dom von Siena und eine Menge anderer Aufgaben, die eng mit dem Wohlstand einer Großfamilie verbunden sind.

Vor allem aber kümmerte sie sich um das Vorankommen der Kinder. Die beiden ältesten Töchter Montanina und Caterina waren mit Mitgliedern berühmter Familien, den Bandini und Tolomei, verheiratet. Gleichwohl kümmerte sie sich um die Versorgung der beiden Söhne Pierfrancesco und Alessandro. Für letztere erwarteten die Familie Farnese tatsächlich keine angemessenen Ehen mit Vertretern der sienesischen Aristokratie, der sie wegen der übertriebenen Parteilichkeit ihrer Mitglieder misstraute.

Ihr Brief an ihren Sohn, Erzbischof Giovanni, offenbart all ihre Sorgen im Jahr 1508. Bereits krank erkannte sie, nur noch „der Spaten und die Hacke“ könne sie heilen, und schrieb:

Ihre Söhne schlossen sich später aufgrund der Beziehungen, die sie zu ihrer Herkunftsfamilie unterhielten, dem alten Geschlecht der Conti und der Savelli an, die eine bedeutende Rolle im römischen Adel spielten und mehrere Päpste und zahlreiche Kardinäle in der Kirche stellten.

Widerstand gegen Pandolfo Petrucci 
Pandolfo Petrucci war nach den ernsten Streit mit ihrem Mann zu einer für sie unpassenden Person geworden, zu der sie keine Beziehungen hatte. Aber der zum Herrscher von Siena aufgestiegene Petrucc, um die Position seiner Familie in der Stadt zu festigen, für seinen Sohn Borghese eine Ehe arrangieren wollte, die ihn mit der wichtigsten Familie der alten Republik verband, fiel die Wahl auf das jüngste ihrer Kinder, Vittoria. Agnes lehnte diese Ehe in jeder Hinsicht ab, war aber am Ende durch die überwältigende Macht der Petrucci gezwungen zur Einwilligung gezwungen.

Sie stellte sich krank und wollte an der für den 22. September 1509 geplanten Hochzeit nicht teilnehmen. Der Überlieferung nach wurde die simulierte Krankheit durch den Schmerz zu einer echten Krankheit und nach einigen Tagen verstarb sie am 8. Oktober 1509.

Ihr Bild in der Darstellung von Pinturicchio 
Agneses Schwager, Erzbischof Francesco Piccolomini Todeschini, begann 1492 mit dem Bau der Piccolomini-Bibliothek im Dom von Siena. Ende 1502 wurde Bernardino di Betto (bekannt als Pinturicchio) beauftragt, einen Freskenzyklus zu malen.

In der ersten Phase unterbrach der plötzliche Tod des Papstes die Arbeiten, die erst 1505 wieder aufgenommen wurden, wahrscheinlich mit einem neuen, von den Erben unterzeichneten Vertrag.

In Siena war nur Andrea anwesend und nach seinem Tod, am 10. September dieses Jahres, wurde die Familie durch Agnese vertreten, die vermutlich die Entstehung des gesamten Freskenzyklus bis 1507 mitverfolgte, bis das Werk abgeschlossen war.

Traditionell hat Pinturicchio in dem Fresko mit dem Titel „Enea Silvio Piccolomini, Erzbischof von Siena, stellt Eleonora von Portugal Kaiser Friedrich III. vor“, unter den Zuschauern des Treffens verschiedene Persönlichkeiten dargestellt, darunter Andrea Piccolomini und Agnese Farnese, die im Porträt dargestellt sind.

So wurde das Bild von Agnese der Nachwelt hinterlassen, wahrscheinlich die weibliche Figur mit dem schwarz-weißen horizontal gestreiften Oberteil, das sich unmittelbar hinter der Braut befindet. Hinter ihr mit abwesenden Augen, in seinen Gedanken versunken, ist die Figur von Andrea Piccolomini.

Die weiten Räume um sie herum, ihre Zentralität unter den vielen Figuren scheinen die Rolle, die diese Person in ihrer Umgebung spielte, noch einmal zu unterstreichen.

Am 18. Januar 1509 zahlte sie Pinturicchio in ihrem Namen und dem ihrer Kinder, als Erben ihres verstorbenen Mannes, den letzten Teil seines Lohnes.

Grab 
Agnese Farnese wurde in der Familienkapelle in der Basilica di San Francesco begraben. Für die Kapelle, die dem Heiligen Andreas geweiht ist, hatte Pinturicchio das Altarbild gemalt, wahrscheinlich wurde es von ihrem Ehemann in Auftrag gegeben, aber zweifellos von Agnese selbst bezahlt. Die Kapelle und das Gemälde sowie der größte Teil der Basilika wurden 1655 durch einen Großbrand zerstört. An der Schwelle befindet sich eine Inschrift zum Gedenken an diese edle Sieneser Renaissancedameː „Andreas Pic[colomineus] de Castella eques dignis[simus] sibi et Agneti coniugi posterisque sacellum p[osuit].“

Stammbaum

Literatur

Notiz

Einzelnachweise

Weblinks 

⚭Agnese Farnese
Agnese
Historische Person (Italien)
Geboren im 15. Jahrhundert
Gestorben 1509
Frau
Wikipedia:Seite mit ungeprüften Übersetzungen